Jailbreak (album van Thin Lizzy)
Jailbreak (nummer van Thin Lizzy)